Ventanas kan syfta på följande platser:

Chile 

 Ventanas, Chile, Región de Valparaíso, Provincia de Valparaíso,

Ecuador 

 Ventanas, Ecuador,